Lineth Beerensteyn (Den Haag, 11 oktober 1996) is een Nederlands voetballer die sinds 2022 uitkomt voor Juventus. Ook kwam ze uit voor ADO Den Haag, FC Twente en Bayern München.

Carrièrestatistieken

* Bijgewerkt op 18 juli 2022.

Erelijst

Met  ADO Den Haag

Met  Nederland –19

Met  Nederland

Interlandgoals

Zie ook
 Lijst van spelers van ADO Den Haag (vrouwen)
 Lijst van spelers van FC Twente (vrouwen)

Externe link 
  Profiel en statistieken van Lineth Beerensteyn op soccerway.com

Nederlands voetballer
Nederlands olympisch deelnemer